Geografia:
Muntanyes:
Puig Oriol: muntanya situada al municipi de Sant Martí de Centelles (Osona)
Puig Oriol: muntanya situada al municipi de la Vall d'en Bas (Garrotxa)
Puig Oriol: muntanya situada al municipi d'Albanyà (Alt Empordà)
Puig Oriol: muntanya situada al municipi de Bàscara (Alt Empordà)
Puig Oriol: muntanya situada al municipi de Llagostera (Gironès)
Puig Oriol: muntanya situada al municipi de Llers (Alt Empordà)

Vegeu també 
 Puig-oriol